NGC 4955 (другие обозначения — ESO 443-62, MCG -5-31-34, AM 1303-292, PGC 45340) — эллиптическая галактика (E2) в созвездии Гидра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4955
Гидра (созвездие)